Gotthardhaus steht

 in der Bauernhausforschung und Volkskunde für den typischen zentralalpinen Hausbau, der die Holz- und die Steinbauweise verbindet 
 als Name für das Gotthardgebäude in Luzern